А́ристов — русская семинаристская фамилия греческого корня, от др.-греч. ἄριστος («самый лучший») или имени Арист. Ею могли наградить лучшего ученика семинарии. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 Аристов, Аверкий Борисович (1903—1973) — советский партийно-государственный деятель, дипломат, секретарь ЦК КПСС.
 Аристов, Александр Михайлович (род. 1949) — совладелец Урало-Сибирской металлургической компании.
 Аристов, Алексей Павлович (1842—1910) — русский дерматовенеролог, композитор, собиратель фольклора.
 Аристов, Анания Николаевич (1869—1918) — священник Православной Российской церкви, священномученик.
 Аристов, Андрей Петрович (1812—1860-е) — профессор философии в ярославском Демидовском лицее (1838—1846).
 
 Аристов, Борис Иванович (1925—2018) — советский дипломат, партийный и государственный деятель.
 
 
 Аристов, Виталий Васильевич (1945—2018) — советский и российский рентгенооптик, педагог, член-корреспондент РАН.
 
 Аристов, Владислав Николаевич (род. 1937) — советский и российский писатель, поэт и журналист, художник, путешественник.
 Аристов, Вячеслав Васильевич (1937—1992) — казанский библиограф и краевед.
 Аристов, Дмитрий Васильевич (род. 1972) — директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации.
 Аристов, Евмений Филиппович (1806—1875) — анатом, профессор Казанского университета.
 Аристов, Егор Игнатьевич (1912—1980) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Аристов, Леонид Варсанофьевич (1919—2009) — советский режиссёр и художник мультипликационных фильмов.
 Аристов, Мина Львович (1887—1942) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Аристово — название нескольких населённых пунктов

Примечания

Ссылки 
 История фамилии